Кайсе́до ( или ) — испаноязычный топоним и фамилия.
География
 Кайседо — город в Колумбии
 Пуэрто-Кайседо — муниципалитет в Колумбии

Персоналии
 Кайседо, Андрес (1951—1977) — колумбийский писатель.
 Поросо Кайседо, Аугусто Хесус (род. 1974) — эквадорский футболист.
 Кастильо Кайседо, Брейнер Клементе (род. 1978) — колумбийский футболист.
 Монтаньо Кайседо, Виктор Уго (род. 1984) — колумбийский футболист.
 Кайседо, Дейбер (род. 2000) — колумбийский футболист.
 Кайседо Синистерра, Джессика Паола (род. 1994) — колумбийская боксёрша.
 Кайседо, Джованни (род. 1981) — эквадорский футболист.
 Кайседо, Джонатан (род. 1993) — эквадорский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Борреро Кайседо, Дилан Фелипе (род. 2002) — колумбийский футболист.
 Кайседо, Доминго (1783—1843) — колумбийский политик, дважды президент Великой Колумбии, дважды президент Республики Новая Гранада, 11 раз исполнял обязанности главы колумбийского государства.
 Саламанка Кайседо, Карлос (род. 1983) — колумбийский теннисист.
 Пенилья Кайседо, Кристиан Андерсон (род. 1991) — эквадорский футболист.
 Кайседо, Луис (род. 1992) — эквадорский футболист.
 Кайседо, Луис Альберто (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Кайседо, Луис Андрес — эквадорский футболист.
 Васкес Кайседо, Луис Эрни (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Кайседо, Маркос (род. 1991) — эквадорский футболист.
 Кайседо, Мойсес (род. 2001) — эквадорский футболист.
 Кайседо, Патрисио — испанский футболист и тренер.
 Льореда Кайседо, Родриго (1942—2000) — колумбийский государственный деятель, министр иностранных дел Колумбии (1982—1984).
 Москера Кайседо, Сантьяго (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Кайседо, Фелипе (род. 1988) — эквадорский футболист.
 Вергара Кайседо, Фелипе де — колумбийский юрист, политик,  президента Колумбии в 1812 году.
 Кайседо, Хорди (род. 1997) — эквадорский футболист.
 Торрес Кайседо, Феликс (род. 1997) — эквадорский футболист.
 Торрес Кайседо, Хосе Мария — колумбийский писатель, критик, учёный.
 Ангуло Кайседо, Хосе Энрике (род. 1995) — эквадорский футболист.
 Кайседо, Хуан Мартин — колумбийский политик.
 Кайседо, Хуан (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Кайседо, Эдуар (род. 1995) — колумбийский футболист.